JFE est un sigle qui peut désigner :
 Journal of Financial Economics, une revue anglophone à comité de lecture consacrée à l'économie financière théorique et pratique.

Voir aussi 
 JFE ou JFE Holdings, une entreprise japonaise de sidérurgie